[deze] haakjes: [ ]
Blokhaak (gereedschap), handgereedschap